Okręty US Navy o nazwie USS "Blue Ridge", pochodzącej od Pasma Błękitnego (ang. Blue Ridge), łańcucha górskiego w Appalachach:

 Pierwszy "Blue Ridge" został skonstruowany jako parowiec pasażerski "Virginia" pływający po Wielkich Jeziorach, był w służbie krócej niż rok w roku 1918.
 Drugi "Blue Ridge" (AGC-2) był okrętem dowodzenia siłami amfibijnymi, służył podczas II wojny światowej od 1943 do 1947.
 Trzeci "Blue Ridge" (LCC-19) jest okrętem dowodzenia i kontroli, obecnie służącym jako okręt dowodzenia w 7 Flocie.

Blue Ridge